Цвето́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «цветок».

Россия 
 Цветочная улица — улица в Барнауле.
 Цветочная улица — улица в Благовещенске.
 Цветочная улица — улица в Данкове.
В Казани:
Цветочная улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района.
Цветочная улица — улица в посёлке Вознесенское Советского района.
 Цветочная улица — улица в Майме.
 Цветочная улица — улица во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Цветочная улица — улица в Московском районе.
 Цветочная улица — улица в Ломоносове. 
 Цветочная улица — улица в Парголове.
 Цветочная улица — улица в Петергофе.
 В Томске:
 Цветочная улица — улица в Дзержинском 
 Цветочная улица — улица в Октябрьском районе  (садовое товарищество Связист).
 Цветочная улица — улица в Чебоксарах.
 Цветочная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Цветочная улица — улица в Днепре.
 Цветочная улица — улица в Кропивницком.
 Цветочная улица — улица в Одессе.

См. также 
 Цветочный проезд